Plusieurs ligues nationales de basket-ball portent ou ont porté le nom de Ligue nationale de basket-ball au fil des ans. Ainsi on retrouve :
 Ligue nationale de basket-ball (France)
 Ligue nationale de basket-ball (Suisse)
 Ligue nationale de basket-ball Espoirs

Voir aussi